Оскар за най-добра поддържаща женска роля е една от наградите на филмовата академия на САЩ, връчвани ежегодно на официална церемония. Отличието е въведено за първи път за филмите от 1936 година на деветата церемония по връчване на наградите „Оскар“. Физическото измерение на наградата е добре познатата статуетка на изправен рицар, подпрян на меч, която в категориите за поддържащи роли се връчва от 1943 година. В периода 1936 – 1942 година призьорите са получавали плакет. Първи носител на отличието е актрисата Гейл Сондергард за ролята си във филма Anthony Adverse на режисьора Мървин Лерой. В досегашната история са връчени 75 награди на 73 актриси. Само две от тях – Шели Уинтърс и Даян Уийст са отличени два пъти с приза. Актрисата Телма Ритър има най-много номинации в категорията. Тя е номинирана шест пъти, като нито веднъж не успявя да спечели статуетката.

Носители и номинирани 
Долните таблици показват всички номинирани за наградата актриси по десетилетия. Носителката на приза е на цветен фон.

1930-те

1940-те

1950-те

1960-те

1970-те

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те

Вижте също 
 Награди на филмовата академия на САЩ
 Оскар за най-добра мъжка роля
 Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля
 Оскар за най-добра женска роля

Източници 

 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)

Външни препратки 
 Oscars.org (официален сайт на Академита)
 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)